Kropáč může být:

 kropáč – liturgický nástroj, který se používá při výkropu
 kropáč (zbraň) – středověká zbraň v podobě palice s ostny
 kropáč – nářeční označení pro konev

příjmení
 František Kropáč (1898 – 1966) – český spisovatel a právník
 Ješek Kropáč z Holštejna – zakladatel větve Kropáčů z Holštejna
 Štěpán Kropáč z Holštejna – moravský pán z rodu pánů z Holštejna

šlechtické rody
 Kropáčové z Holštejna
 Kropáčové z Krymplova
 Kropáčové z Nevědomí

Související články 
 Kropáček
 Kropáčka
 Kropáčova Vrutice

Rozcestníky - příjmení